Vitali Vladimirovitch Prokhorov - en russe  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1983, il commence sa carrière avec le HC Spartak Moscou dans le championnat d'URSS. Il est choisi en 1992 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . Il part en Amérique du Nord et forme chez les Blues la Moscow Express Line avec Vitali Karamnov et Igor Koroliov. En 1995, il signe dans l'Elitserien avec le Färjestads BK. Il a ensuite joué en Suisse et en Russie. Il a remporté la Ligue européenne de hockey 1999 avec le Metallourg Magnitogorsk. Il met un terme à sa carrière en 2002.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS puis la Russie au niveau international. Il est champion olympique 1992.

Trophées et honneurs personnels 
 1997-1998 : nommé dans l'équipe type de la Superliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1983-1984 || Spartak Moscou|| URSS|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1984-1985 || Spartak Moscou|| URSS|| 31|| 1|| 1|| 2|| 10|| || || || || 
|- 
| 1985-1986 || Spartak Moscou|| URSS|| 29|| 3|| 9|| 12|| 4|| || || || || 
|-
| 1986-1987 || Spartak Moscou|| URSS|| 27|| 1|| 6|| 7|| 2|| || || || || 
|- 
| 1987-1988 || Kristall Elektrostal || Vyschaïa Liga || 16|| 3|| 3|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 1987-1988 || Spartak Moscou|| URSS || 19|| 5|| 0|| 5|| 4|| || || || || 
|-
| 1988-1989 || Spartak Moscou|| URSS || 37|| 11|| 5|| 16|| 10|| || || || || 
|-
| 1989-1990 || Spartak Moscou|| URSS || 43|| 13|| 7|| 20|| 35|| || || || || 
|-
| 1990-1991 || Spartak Moscou|| URSS || 43|| 21|| 10|| 31|| 29|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Spartak Moscou|| Superliga|| 32|| 12|| 16|| 28|| 54|| || || || || 
|- 
| 1992-1993|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 26|| 4|| 1|| 5|| 15|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1993-1994|| Rivermen de Peoria|| LIH|| 19|| 13|| 10|| 23|| 16|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1993-1994|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 55|| 15|| 10|| 25|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995|| Spartak Moscou|| Superliga|| 8|| 1|| 4|| 5|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 1994-1995|| Rivermen de Peoria||  LIH|| 20|| 6|| 3|| 9|| 6|| 9|| 4|| 7|| 11|| 6
|-
| 1994-1995|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
|1995-1996|| Färjestads BK|| Elitserien|| 37|| 7|| 11|| 18|| 61|| 8|| 2|| 0|| 2|| 31
|-
| 1997-1998|| Spartak Moscou|| Superliga|| 46|| 21|| 14|| 35|| 90|| || || || || 
|- 
| 1998-1999|| HC Davos|| LNA|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
|rowspan="2"| 1998-1999|| CSKA Moscou|| Superliga|| 12|| 5|| 5|| 10|| 22|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 16|| 2|| 4|| 6|| 8|| 9|| 2|| 1|| 3|| 27
|-
| 1999-2000|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 20|| 7|| 11|| 18|| 8|| || || || || 
|- 
|rowspan="2"| 2000-2001|| Lada Togliatti|| Superliga|| 14|| 2|| 4|| 6|| 8|| || || || || 
|-
|Vitiaz Podolsk || Superliga|| 25|| 5|| 8|| 13|| 54|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Khimik Voskressensk || Vyschaïa liga|| 32|| 10|| 8|| 18|| 30|| || || || || 

|83|| 19|| 11|| 30|| 35|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

| 1991 ||URSS||align="left"|Coupe Canada || 5|| 1|| 2|| 3|| 4||align="left"| Éliminée en quart de finale
|-
| 1992 ||Russie||align="left"|Jeux olympiques || 8|| 2|| 4|| 6|| 6||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1992 || Russie ||align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 3|| 3|| 4||align="left"| 
|-
| 1998 || Russie ||align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 0||align="left"|

Références 

Naissance en décembre 1966
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Kristall Elektrostal
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Färjestads BK
Joueur du HC Davos
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Champion olympique de l'Équipe unifiée
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Attaquant de hockey sur glace
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992